Die erste U-16-Fußball-Ozeanienmeisterschaft wurde 1983 in Auckland, Neuseeland, ausgetragen. Das Turnier begann am 3. Dezember und endete am 10. Dezember 1983. Sieger wurde Australien und qualifizierte sich dadurch für die U-16-Fußball-Weltmeisterschaft 1985.

Modus 
Die sechs Mannschaften spielten in einer Gruppe eine Einfachrunde.

Tabelle

Weblinks 
 Oceania Preliminary Competition for the U-16 World Cup 1985 auf rsssf.com (englisch)

1983
Fußballveranstaltung 1983
Sportveranstaltung in Neuseeland
Fußball (Neuseeland)